Скуайер — фамилия. Известные носители:
 Сквайер, Билли (род. 1950) — американский музыкант.
 Скуайер, Эфраим (1821—1888) — американский археолог.

См. также 
 Squier